és una compositora i cantant soprano lírico-spinto de formació clàssica uruguaiana. Actualment resideix a Baviera, Alemanya.

Joventut i formació 
Maika Ceres va néixer a la ciutat de Montevideo, Uruguai. És d'ascendència portuguesa, italiana i espanyola.

Als 6 anys va començar a tocar piano i va prendre classes de piano clàssic durant 9 anys, a més de classes de cant, però va començar la formació vocal clàssica als 17 anys, especialitzada en música lied. També toca la flauta nativa americana (Lakota) i la pandereta tradicional gallega (pandeireta galega).

En els seus espectacles ha cantat en italià, portuguès, gallec, anglès, alemany i txec, així com en la seva llengua materna castellana.

Ceres també és una àvida arquera, i utilitza un arc llarg per a pràctiques i competicions.

Carrera musical (2005-2012) 
Ceres ha cantant en els escenaris més importants de l'Uruguai, com: 
 Teatre Solís.
 Gran Teatre Plaza.
 Sala Zitarrosa.
 Castell de Piria.
 Maroñas (Gran Premi Ramirez) (en directe per televisió).
 Radisson Victoria Plaza (en directe per televisió).
També ha ofert diversos recitals per a l'UNICEF i diversos homenatges musicals.

Des de l'any 2008 treballa amb Emil Montgomery, productor / compositor de música electrònica experimental. Amb ell va oferir el seu primer concert massiu: Astrodomus, al castell de Piria, el 27 de febrer de 2009, davant de més de 20.000 persones. Va formar part de The path of the Sun, a country in concert, una gira nacional que va promoure el patrimoni cultural i històric de l'Uruguai mitjançant espectacles a diferents parts del país.

Ha estat junt amb Montgomery com la seva cantant principal en Imaginaria, interpretant grans clàssics de la música, i en FaroSur, un festival internacional amb destacats artistes nacionals i internacionals per promoure la pau i el respecte pel medi ambient, compartint escenari amb músics com Kitaro i Suzanne Ciani.

Maika ha participat en concerts tant col·lectius com individuals a l'escena de música tradicional folk a l'Uruguai en diversos festivals de música celta uruguaiana

També continua amb els seus concerts clàssics, cantant principalment repertori de lied.

La seva veu i estil musical únics van fer possible que al llarg dels anys es pogués fusionar tant la música celta com l'anglo-folk, juntament amb el cant de l'òpera, donant com a resultat un so úniq i excepcional de les versions de les seves cançons.

Del 2013 fins a l'actualitat 
Ceres va gravar com a vocalista convidada a un àlbum de metal a Alemanya, a Helion Studios.

A l'Uruguai, a l'octubre de 2013, va acabar les gravacions de veu de l'àlbum del grup de rock alternatiu / industrial VATIKA, produït pel guanyador del premi Graffiti Daniel Anselmi. La banda va llançar el primer senzill «Playing» el 1r de juliol, a través de Facebook.

Obra

Discografia 
 Vatika (2014).
 Lúa Celta (2011).

DVD 
 Astrodomus.
 Farosur.

Aparicions 
 Vermiforme – 3103 (2014).
 Crystal Gates – «Song of the Lonely Mountain – The Hobbit OST Metal Version» (2015).

Referències 

Cantants uruguaians
Músics de Montevideo
Panderetistes
Percussionistes americans
Artistes de Montevideo